In de Mayakalender was een katun een periode van 20 tun.

Iedere tun telde 360 dagen, zodat een katun iets minder dan twintig jaar duurde (7.200 dagen). Het einde van een katun werd in de tijd van de Klassieke Maya gevierd met religieuze rituelen en het oprichten van een gedenksteen.

baktun → katun → tun
Lange telling
Korte telling

Mayakalender